Байгулово — название населённых пунктов в России:

 Байгулово — деревня в Нижнекамском районе Татарстана.
 Байгулово — село в Козловском районе Чувашии.